Night Visions är indierockbandet Imagine Dragons första studioalbum. Det släpptes den 4 september 2012 i USA och Kanada, och sen igen i en annan version den 1 februari 2013 i Europa.

Spårlista 
Alla låtar skrivna och producerade av Ben McKee, Dan Platzman, Dan Reynolds och Wayne Sermon, om inget annat anges.

Musiker 
Imagine Dragons
 Dan Reynolds – sång.
 Wayne Sermon - gitarr.
 Ben McKee - bas.
 Daniel Platzman - trummor, viol.

Extra musiker
 J Browz - extra gitarr (spår 1 och 4), extra bas (spår 4).
 Jonathan Vears - extra gitarr (spår 9).
 Benjamin Maughan - extra piano och bas.

Källor 

Musikalbum 2012